Delirious?
Delirious (canção)
Delirious (filme)
Delirious (lutador)

Desambiguação